Szakadék (fogalom): hasadék, rés, szurdok, katlan
Szakadék (Szlovákia), falu Szlovákiában
Szakadék (Huszti járás), falu Ukrajnában

 Szakadék (film) magyar film (1956)